

Hydronyme 
 La Bléone est une rivière française, affluent de la Durance en rive gauche, qui coule dans les Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 la vallée de la Haute Bléone est la partie de la Bléone au nord-est de Digne-les-Bains depuis la Javie jusqu'à Prads-Haute-Bléone.

Toponyme 
  Prads-Haute-Bléone est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.